Les épreuves de Hockey sur gazon aux Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou devaient se dérouler au Gongshu Canal Sports Park Field Hockey Field dans le district de Gongshu du 11 au 24 septembre 2022, mais ont été reportés à une date ultérieure. Vingt-quatre équipes (douze hommes et femmes) participeront au tournoi

Les gagnants se qualifieront pour les Jeux olympiques d'été de 2024.

Qualifications

Qualifications masculines

Qualifications féminines

Références 

Hockey sur gazon aux Jeux asiatiques
Hockey sur gazon en 2022